Parafia greckokatolicka Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu – parafia greckokatolicka
 Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu – parafia prawosławna